Lake Rabisha är en sjö i Bulgarien.   Den ligger i regionen Montana, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Sofia. Lake Rabisha ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Lake Rabisha. Den sträcker sig 1,7 kilometer i nord-sydlig riktning, och 2,5 kilometer i öst-västlig riktning.

I övrigt finns följande vid Lake Rabisha:

 Rabisja Mogila (en kulle)

Omgivningarna runt Lake Rabisha är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Lake Rabisha är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Montana (region)
Insjöar i Bulgarien större än 2 kvadratkilometer
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll